El topónimo Cottingham puede hacer referencia a dos pueblos y parroquias de Inglaterra:

 Cottingham, en Northamptonshire; o a
 Cottingham, en Yorkshire del Este.